Оде́сский Вели́кого кня́зя  Константи́на Константи́новича каде́тский ко́рпус — закрытое начальное военно-учебное заведение с программой среднего учебного заведения с полным пансионом и полувоенным внутренним строем для подготовки молодежи к военной карьере, существовавшее в Одессе с 1899 по 1920 годы.

Корпусной день: 11 (24) мая, день памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

История 
16 апреля 1899 года по Высочайшему повелению Императора Николая II, объявленном в приказе по Военному ведомству № 116 был основан Одесский кадетский корпус. Одесский кадетский корпус являлся  24-м по счету сухопутным кадетским корпусом в Российской империи.

Строительство здания корпуса
13 мая 1889 года решением Военного совета была сформирована строительная комиссия по постройке зданий корпуса, а ответственным за строительство был назначен военный инженер полковник С.П. Залесский. До завершения строительства корпусу были временно предоставлены помещения Сабанских казарм на улице Канатной. В мае 1900 года ответственным за постройку новых зданий вместо полковника С.П.Залесского был назначен военный инженер П.Е. Кошлич, который частично завершил строительство к началу 1902—1903 учебного года, а окончательно в 1904—1905 годах. К моменту постройки в главном здании было 140 отдельных помещений: учебные классы, спальни, столовая, сборное помещение, гимнастический зал. Внутри главного здания была построена церковь во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Отдельно располагались двух и трёхэтажные строения для директора и канцелярии, лазарет на 14 палат, офицерские квартиры. Кроме того, имелась конюшня на 12 лошадей, экипажный сарай, обсерватория, оранжерея, погреб для продуктов, котельная, баня, механическая прачечная, караулка. Внутренняя отделка зданий была  богата лепниной, по последнему слову был устроен гимнастический зал.

Будни корпуса
В конце мая 1899 года в Одессу прибыл назначенный директором корпуса генерал-майор М.Е. Дерюгин и руководящий персонал, который приступил к организации ремонта казарм и подготовке их к приему первых кадетов. Основателями корпуса стали первыми прибывшие в корпус и назначенные на должности: директор генерал-майор М.К. Дерюгин, инспектор классов подполковник А.А. Агапов, ротный командир подполковник К.Н. Гришков, офицеры-воспитатели — штабс-капитан М.Ф. Самоцвет и поручик В.В. Цытович. 26 августа 1899 года состоялись экзамены, после которых в первый класс корпуса были зачислены 68 человек. 1 сентября был отслужен торжественный молебен, и со следующего дня начался первый учебный год.

В конце осени 1900 года корпус впервые посетил Великий князь Константин Константинович, в марте того же года назначенный главным начальником военно-учебных заведений.

10 мая 1901 года состоялась торжественная закладка новых зданий корпуса на 4-й станции Большого Фонтана, между лагерями одесского гарнизона и новым ипподромом Общества поощрения скакового и бегового коннозаводства. Богослужения возглавил архиепископ Херсонский и Одесский Иустин. С 22 по 24 октября 1901 года последовало второе посещение корпуса главным инспектором военно-учебных заведений Великим Князем Константином Константиновичем, за время которого им изучались вопросы жизни, быта и обучения кадет, общего воспитательного и учебного процесса в корпусе. 

6 октября 1902 года  был освящён корпусный храм в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. На торжестве освящения присутствовал Великий князь Константин Константинович. В зале 3-й роты в присутствии Великого князя состоялся музыкально-литературный вечер с участием хора певчих, духового корпусного оркестра и отдельных исполнителей - кадет. По словам Великого князя Константина Константиновича:

17 сентября 1904 года в Одессу прибыл Император Николай II для проведения смотра  8-го армейского корпуса перед его отправкой на Дальний Восток. На правом фланге войск присутствовал весь личный состав кадетского корпуса. Император поздоровался с кадетами и повелел директору корпуса перевести кадет ближе к царскому шатру, чтобы им лучше был виден парад войск. Отъезжающие на фронт офицеры после парада посетили корпус и сфотографировались вместе с кадетами. Кадеты на руках несли отбывающих офицеров до ворот корпуса. В январе 1905 года кадеты провели сбор денег для создания фонда по выдаче пособий семьям убитых нижних чинов 4-й стрелковой бригады

7 октября 1905 года корпусу было пожаловано знамя, доставленное сюда 10 мая 1906 года генерал-лейтенантом К.Н. Анчутиным, о чем кадетам было объявлено 17 октября во время торжественного построения, на которое 1-я строевая рота впервые вышла с ружьями.  Вечером этого же дня в портретном зале состоялась торжественная прибивка знамени. От каждого отделения для прибивки было назначено несколько кадет. Первым прибил гвоздь генерал Анчутин, за ним последовали директор корпуса, корпусные офицеры и кадеты. Великий князь Константин Константинович очень сожалел о том что не смог посетить корпус и лично не вручить знамя корпусу:
...Анчутин уехал выдавать знамя Одесскому корпусу. Тамошний командующий войсками Каульбарс сообщил, что мне ехать туда небезопасно, что он не ручается, чтобы не подстроили бомбы. Пришлось испросить Высочайшее повеление на передачу знамени через моего помощника. Таким образом, не исполнилась моя мечта побывать в Одесском корпусе перед первым выпуском...

24 мая 1906 года был Высочайше утвержден жетон корпуса и основано «Общество взаимопомощи бывших кадет и служащих». 30 мая 1906 года состоялся первый выпуск — 75 человек, 65 из которых поступили в различные военные училища. По состоянию на 1 августа 1912 года корпус закончили 429 человек.

С 22 по 31 декабря 1908 года  в Санкт-Петербурге   проходил «Первый съезд офицеров-воспитателей кадетских корпусов», где от Одесского кадетского корпуса  в качестве обязательного участника принимал участие офицер-воспитатель подполковник В.В. Цытович.

В 1909 году было торжественно отпраздновано 10-летие Одесского кадетского корпуса, к этому дню был выпущен сборник «Одесский кадетский корпус за первые 10 лет его существования». В празднование был включён парад на котором присутствовал командующий Одесским военным округом генерал от кавалерии барон А.В. Каульбарс, а осенью того же года корпус в полном составе участвовал в параде войск Одесского гарнизона в ознаменование 200-летнего юбилея Полтавской победы.
 
В декабре 1913 года Одесский кадетский корпус посетил инспектор Главного управления военно-учебных заведений генерал-лейтенант П.А. Лайминг. По состоянию на начало инспекции по штату в корпусе должно было быть 500 воспитанников, по списку оказалось 607 человек. Казеннокоштных воспитанников – 430, штатных стипендиатов – 75, сверхштатных стипендиатов – 31, своекоштных интернов – 66, приходящих – 7 человек. По вероисповеданию: православных – 572 человека, католиков – 20, лютеран – 9, мусульман – 5. По происхождению: сыновей потомственных дворян – 377 человек, личных дворян – 173, духовного звания – 11, прочих сословий – 45. Сыновей лиц военного звания – 420 человек, прочих званий – 187.

В середине 1915 года корпусу было даровано шефство скончавшегося Великого князя Константина Константиновича, после чего кадеты получили погоны с вензелем Великого князя. Корпус стал именоваться «Одесский Великого князя Константина Константиновича кадетский корпус».

Структура корпуса перед Первой мировой войной 
Структура ОКК на 1914 год

История после 1917 года 
После февральской революции кадеты остались верны царскому правительству. В мае 1917 они отказались прийти на парад в честь приезда военного министра Гучкова и сожгли выданные им красные флаги. Это вызвало скандал — левые газеты называли корпус «осиным гнездом контрреволюции», а кадетов — «волчатами» и «жандармскими панычами».

31 августа 1917 корпус, как и все кадетские корпуса бывшей Российской империи был переименован в Гимназию военного ведомства. В конце августа — начале сентября 1917 года корпус был эвакуирован из Одессы в Ростов-на-Дону, а в середине сентября — в Новочеркасск. В середине октября приказом донского атамана Каледина корпус был расформирован, а кадетам предложено самостоятельно вернуться в семьи.

Участие в Гражданской войне 
Часть кадет вступила в различные формирования Добровольческой армии. Кадеты Одесского кадетского корпуса составили одну из двух рот Юнкерского батальона. Этот батальон был сформирован в ноябре 1917 года в Новочеркасске и являлся одним из первых подразделений Добрармии. Он и принял один из первых боёв: 27 ноября батальон получил приказание погрузиться в поезд и совместно с полусотней Донского казачьего военного училища был направлен в Нахичевань для отражения приближавшихся с юга (с Кавказского фронта) большевистских частей. Выгрузившись под огнём противника, батальон построился и, как на учениях, в полный рост, пошёл в атаку на позиции красных. В этом бою погибли почти все кадеты Одесского и Орловского корпусов (взвод капитана Донскова). Найденные после боя трупы кадет были обезображены и исколоты штыками.

В середине ноября часть кадет, вернувшаяся в Одессу, была собрана в здании Епархиального женского училища. Заведение не имело официального названия, но руководил им прежний директор, полковник Бернацкий.

Весной 1918 года корпус был возрожден как гетманский, в связи с чем ему были возвращены здания. Ранней весной 1919 года войска Антанты начали готовиться к эвакуации из Одессы, в связи с чем было решено эвакуировать корпус в Туапсе.

После эвакуации, 1 апреля 1919 года, корпус был восстановлен в составе ВСЮР, приняв в своё расположение также Киевский и Полоцкий кадетские корпуса. В октябре 1919 года корпус вновь вернулся в Одессу морем на вспомогательном крейсере «Цесаревич Георгий».

Эвакуация корпуса в феврале 1920 года 

25 января 1920 года при оставлении Одессы личный состав Одесского корпуса насчитывал до 900 кадет. Примерно 126 кадет и 20 лиц персонала были эвакуированы морем в Королевство СХС, где вошли в состав созданного там Первого Русского кадетского корпуса.

Бо́льшая часть кадет (примерно 400 человек, в основном младших классов), не успев попасть в порт, попытались эвакуироваться сухопутным путём в Румынию, но румынскими властями пропущены не были. После чего полурота 1-й роты (старшеклассники — около 50 кадет) продолжили военный поход на север, вместе с остальными воинскими частями, для соединения с отрядом генерала Бредова. Этим кадетам с потерями, но всё же удалось с боями прорвалась в Румынию, а оттуда они были эвакуированы в Югославию, где влилась в Первый Русский кадетский корпус.

Оставшиеся примерно 350 человек младших классов (в их составе было ещё примерно 40 человек старшеклассников, которые желали прорываться на север, а не возвращаться в Одессу, но которых из-за неразберихи не взяли в тот поход) во главе с директором корпуса полковником Бернацким и другими воспитателями (полковником Овсянниковым) были вынуждены вернуться в красную Одессу, где «рассеялись».

В 1920 году на территории кадетского корпуса советской властью был устроен концлагерь, в котором содержались контр-революционеры и заложники.

Эмиграция 
В эмиграции объединение выпускников корпуса выпускало в Париже в 1955 году журнал «Досуг одесского кадета» — первый номер на ротаторе, 250 экземпляров (редколлегия: С. М. Ножин, B. C. Новиков, С. М. Каминский, К. С. Соловский).

Выпускники корпуса в Белой борьбе 
Всего из 1196 выпускников корпуса 446 приняло участие в борьбе с большевизмом в составе белых армий. Из 235 погибших выпускников корпуса 70 погибли в Первой мировой войне, 128 в белых армиях (в том числе 56 — в 1920 году) и ещё 32 в борьбе с большевиками после Гражданской войны.

Командный, учебно-воспитательный и административный состав Одесского кадетского корпуса 1899—1920 гг
Источники:

Известные выпускники

Георгиевские кавалеры

См. также 
Бой под Канделем

Ссылки 
 История и фотографии Российских кадетских корпусов.
 Сергей Решетов. Одесский кадетский корпус: страницы истории // «Вечерняя Одесса», 19 мая — 2 июня 2009 
 «Открыт памятник погибшим кадетам и офицерам в бою у Канделя в 1920» — Статья на сайте «Одесской епархии украинской православной церкви» 
 История Одесского кадетского корпуса на сайте «www.otechestvo.org.ua»
 Одесский кадетский корпус на сайте «www.mochola.org» 
 Одесский кадетский корпус на сайте «www.ruscadet.ru» 
 Одесский кадетский корпус на сайте «Кадетское содружество»
 Здание Одесского кадетского корпуса
 «Воссоздано историческое корпусное Знамя Одесского ВККККК » — Статья на сайте «Кадетское содружество»

Литература 

Кадетские корпуса XIX — нач. XX вв.: украинское измерение (система обучения и воспитания) / А. Г. Барадачев, В. В. Цыбулькин, Л. Н. Рожен; Фонд ветеранов внешней разведки. — Киів: Преса України, 2012. — 272 с.: ил.
Росселевич А. Одесский кадетский корпус в Туапсе, в 1919 году  // Кадетская перекличка. — 1973. — № 5.

Примечания 

Одесский кадетский корпус
Образование в Одессе
История Одессы